Padule ima više značenja:
 Padule, Chieti
 Padule, Lucca
 Padule, Perugia